B9 може значити:

 Вітамін B9 — фолієва кислота.
 Скорочена назва автомобіля B9 — Subaru Tribeca.